Atletika na OI 2016. u Rio de Janeiru održavala se tijekom 10 dana igara, od 12. do 21. kolovoza 2016. na stadionu Estádio Nílton Santos. Atletske dicipline na igrama podijeljene su u tri kategorija:trkačke, skakačke i bacačke discipline.

Rezultati

Muškarci

Žene

Tumač
SR: svjetski rekord
OR: olimpijski rekord
NR: nacionalni rekord
AR: azijski rekord
JAR: južnoamerički rekord

Izvori